Der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e.V. vertritt die Interessen von Veranstaltern von Künstlertourneen. Den Namen trägt der Verein seit seiner Umbenennung 2010. Der Sitz ist Hamburg.

Geschichte 
1985 erfolgte die Gründung des „Interessenverbandes Deutscher Künstlervermittler e.V.“. Zunächst beschränkte sich das Geschäftsfeld auf diese Tätigkeit, bis 1989 die Erweiterung auf das Gebiet der Konzertveranstalter erfolgte. 1995 veröffentlichte der in „Interessenverband deutscher Konzertveranstalter und Künstlervermittler e.V.“ umbenannte Verein die erste Marktstudie in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Konsumforschung. Der Untersuchungsgegenstand war das Konsumverhalten von Konzert- und Veranstaltungsbesuchern. Im selben Jahr wurde auch ein Gesamtvertrag mit der GEMA geschlossen. Einen   Erfolg erzielte der Verein 2001 mit der Festlegung, dass der Veranstaltungskaufmann als Lehrberuf gilt. An der Vorbereitung und Ausgestaltung war der Verein maßgeblich beteiligt und im Fachgremium der Bundesregierung vertreten. Ein Jahr später erfolgte erstmals die Ausrichtung des Kongresses „Musik als Wirtschaft“. Am 23. September 2010 erhielt der Verein seinen heutigen Namen „Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e.V.“ durch einen Beschluss auf der Mitgliederversammlung. 2011 erfolgte die Gründung der „Gesellschaft zur Verwertung von Veranstalterrechten GmbH“, welche 2014 die Zulassung als Verwertungsgesellschaft des deutschen Patent- und Markenamtes erhielt.

Aufgaben und Leistungen 
Auf dem Gebiet des Veranstaltungswesens übernimmt der Verein folgende Funktionen:
 Lobbyarbeit
 Öffentlichkeitsarbeit
 Information über rechtliche Entwicklungen
 Bereitstellung einer Jobbörse
 Rabatte für Mitglieder bei verschiedenen Partnern
 Veranstaltung von Kongressen und Tagungen
 Ausrichtung von Preisverleihungen

Vorstand 
Neben dem Präsidenten Jens Michow hat der Vorstand 6 weitere Mitglieder:

Siehe auch 
 Veranstaltung

Weblinks 
 Satzung des Vereins als PDF-Dokument

Einzelnachweise 

Verein (Hamburg)